Als Such- und Rettungsdienst (, abgekürzt SAR), werden, je nach Aufgabe, verschiedene Dienste bezeichnet:

 Zu Land: Feuerwehr und Sanität, siehe Rettungsdienst
 Bei Feuern auch die Feuerwehr
 Zur Suche von Vermissten die Polizei
 Bei Gebäudeschäden und Verschütteten Urban Search and Rescue
 Aus der Luft ein Luftrettungsdienst
 Im Gebirge die Bergrettung
 Für Schiff- und Luftfahrt, siehe Search and Rescue
 Am Wasser und in kleineren Gewässern die Wasserrettung
 Bei Einsätzen in Kriegs- und Krisengebieten, siehe Combat Search and Rescue